La Svenska basketligan 2012-2013 è stata la 60ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Södertälje.

Regular season

Play-off

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
2012-2013